|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Miami (officieel NASDAQ-100 Open) van 2006 vond plaats van woensdag 22 maart tot en met zaterdag 1 april 2006 in de Amerikaanse stad Miami. Het was de 22e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Miami 2006. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 28 speelsters uit de top 30 deel.

De Belgische titelverdedigster Kim Clijsters was het tweede reekshoofd en kreeg daardoor een bye voor de eerste ronde. Zij verloor evenwel meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Amélie Mauresmo bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

Het twaalfde reekshoofd, Svetlana Koeznetsova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Russin Maria Sjarapova in twee sets. Koeznetsova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Miami op haar naam te schrijven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste sinds anderhalf jaar.

De Belgische Justine Henin-Hardenne was als derde geplaatst en kreeg daardoor een bye voor de eerste ronde. Zij verloor evenwel meteen haar openingspartij in de tweede ronde.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek wist door winst op Lucie Šafářová de derde ronde te bereiken. Daarin was de als zesde geplaatste Jelena Dementjeva te sterk voor haar.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Svetlana Koeznetsova en Alicia Molik had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Koeznetsova speelde samen met Amélie Mauresmo – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als eerste geplaatste duo Lisa Raymond en Samantha Stosur won het toernooi. In de finale versloegen zij het als zevende geplaatste koppel Liezel Huber en Martina Navrátilová in twee sets. Het was hun negende gezamenlijke titel. De Amerikaanse Raymond had daar­naast 45 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Australische Stosur twee.

Het Belgische team Kim Clijsters en Caroline Maes bereikte de tweede ronde.

Ook de Nederlandse Michaëlla Krajicek, met Corina Morariu (VS) aan haar zijde, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Miami 2006
Miami